Imperativ kan syfta på:

Imperativ – ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning
 Imperativt mandat – för politiker av väljarna ålagd förpliktelse att rösta på ett visst sätt i vissa bestämda frågor
 Imperativ programmering – ett programmeringsparadigm inom vilket ett datorprogram programmeras som en sekvens satser (uttryckta i imperativ form)
 Kategoriska imperativet – inom filosofin, formulerades och identifierades av filosofen Immanuel Kant (1724-1804) som moralens högsta princip
 Hypotetiska imperativ – inom filosofin, uppmaningar att om du vill uppnå en viss konsekvens måste du utföra en viss handling
 Teknologiska imperativet – inom filosofin, föreställningen att en teknik som är möjlig också kommer att utvecklas och användas, en sorts determinism